Laas steht für:

Gemeinden:
 Laas (Südtirol) im Vinschgau, Italien
 Laas (Gers) im Département Gers, Frankreich
 Laas (Loiret) im Département Loiret, Frankreich
 Laàs im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Láz im Okres Příbram, Tschechien (dt. Laas)

Gemeindeteile:
 Laas (Liebschützberg), Ortsteil von Liebschützberg, Sachsen
 Laas (Gemeinde Fresach), Ortschaft von Fresach, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Laas (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Laas (Gemeinde Muhr), Ort bei Muhr, Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg
 Laas (Gemeinde Frohnleiten), Katastralgemeinde von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Laas (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Laas (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Laas (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Laas (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft von Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Laas (Gemeinde Flattach), Ortschaft von Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Lázy (Loučka) in Tschechien
 Lož, Ortsteil von Loška Dolina in Slowenien

Personen:
 Laas Unltd. (* 1981), deutscher Rapper
 Alexander Laas (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Ernst Laas (1837–1885), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Helle Laas (* 1941), estnische Jugendbuchautorin
 Martin Laas (* 1993), estnischer Radrennfahrer
 Thorben Laas (* 1978), deutscher Koch und Kochbuchautor
 Walter Laas (1870–1951), deutscher Ingenieur

LAAS steht als Abkürzung für:
 Local Area Augmentation System, ein System für die Instrumentenlandung, siehe Ground Based Augmentation System #Geschichte
 Lighting as a service

Siehe auch:
 Laass
 Lahs
 Las
 LAS
 Laß

 

Abkürzung